Die 1. fotbalová liga 1956 war die 26. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 11. März 1956 und endete am 25. November 1956.

Meister wurde der FK Dukla Prag.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 22 Spiele. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 ÚDA Prag wurde umbenannt in FK Dukla Prag
 Iskra Slovena Žilina wurde umbenannt in Dynamo Žilina

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956